Laurentius von Lebus ist der Name folgender Personen:

* Laurentius I. von Lebus (auch Lorenz I.; † 1204), Bischof von Lebus
 Laurentius II. von Lebus (auch Lorenz II.; † 1232/1233), Bischof von Lebus